Шапошников, Евгений:
 Шапошников, Евгений Иванович (1942—2020) — советский военачальник, маршал авиации, министр обороны СССР.
 Шапошников, Евгений Николаевич (род. 1981) — российский шахматист, международный гроссмейстер (2004).